Coaña kan syfta på:

Spanien 

 Coaña (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Coaña (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,